Giorgi ist der Name folgender Könige von Georgien:

 Giorgi I. (996–1027)
 Giorgi II. (um 1050–1112)
 Giorgi III. († 1184)

Giorgi bzw. De Giorgi ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Daniel Giorgi (* 1959), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Buenos Aires
 Alex Giorgi (* 1957), italienischer Skirennläufer
 Aurelio de’ Giorgi Bertola (1753–1798), italienischer Schriftsteller, Übersetzer, Historiker und Literaturkritiker
 Camila Giorgi (* 1991), italienische Tennisspielerin
 Claudio Giorgi (* 1944), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Débora Giorgi (* 1959), argentinische Ökonomin und Ministerin

 Elsa De Giorgi (1914–1997), italienische Schauspielerin, Schriftstellerin und Filmregisseurin
 Emanuele De Giorgi (1973–1988), Schüler, siehe Geiselnahme von Gladbeck
 Ennio De Giorgi (1928–1996), italienischer Mathematiker
 Filippo Giorgi (* 1959), italienischer Klimatologe
 
 Guillermo Giorgi, uruguayischer Kanute

 Oreste Giorgi (1856–1924), italienischer Geistlicher und Kurienkardinal
 Salvatore De Giorgi (* 1930), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Palermo (der Familienname ist De Giorgi)
 Virginia Giorgi (* 1914;  † unbekannt), italienische Turnerin

Siehe auch:
 Giorgi (Einheit)
 Tetri Giorgi, Name für den Heiligen Georg in Georgien
 Zorzi, venezianische Form des Namens